Льдинка (острів, Північна Земля) — острів архіпелагу Північна Земля.
Льдинка (острів, Земля Франца-Йосифа) — острів архіпелагу Земля Франца-Йосифа